Лойд () — английская фамилия. Происходит от  — «серый», «коричневый».
  (1927—1976) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс».
 Лойд, Александр (1805—1872) — американский политик, мэр Чикаго в 1840—1841 годах от Демократической партии.
  (1882—1944) — британский политик, племянник Арчи Лойда, член Палаты общин от Абингдона (1921—1923), лорд-лейтенант Беркшира (1935—1944).
  (1847—1922) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Абингдона (1895—1906, 1916—1918), двоюродный племянник Сэмюэла Джонса-Лойда, дядя Артура Лойда.
  (род. 1973) — американский бейсболист, бронзовый медалист Олимпийских игр (1996).
  (1894—1972) — британский военный конструктор, соавтор проекта танкетки Carden-Loyd Mk VI.
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги в составе клуба «Сент-Луис Рэмс».
  (род. 1993) — американский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Торонто Рэпторс» (2019).
  (1843—1892) — американский солдат, участник битвы на Вундед-Ни, обладатель Медали Почёта.
  (1844—1917) — американский солдат, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта за захват флага генерала Хета.
 Лойд, Джуэл (род. 1993) — американская профессиональная баскетболистка.
 Лойд, Зак (род. 1987) — американский футболист.
  (1925—2012) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Хаммонд Калумет Бакканирс».
  (род. 1989) — американская футболистка, серебряная медалистка Панамериканских игр (2007).
  (1852—1908) — британский политик, член Палаты общин от Чатема (1892—1895), племянник Сэмюэла Джонса-Лойда.
 Лойд, Ричард (р. ок. 1946) — американский гимнаст, чемпион Панамериканских игр в упражнениях на брусьях (1967).
  (1832—1901) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин от Беркшира (1865—1885), лорд-лейтенант Беркшира (1886—1901), зять Сэмюэла Джонса-Лойда.
 Лойд, Сэмюэль (1841—1911) — американский шахматист, шахматный композитор и автор головоломок.
  (1884—1952) — англиканский священник, епископ Насика (1929—1944) и Сент-Олбанса (1944—1950).
  (1891—1973) — британский военный деятель, начальник 2-й пехотной дивизии (1939—1940), Южного командования (1942—1944) и Придворной дивизии (1944—1947).

  (1796—1883) — британский банкир и политик, член Палаты общин от Хайта (1819—1826), шериф Уорикшира (1838), дядя Льюиса Лойда, тесть Роберта Лойда-Линдси.

См. также 
  — вариант фамилии.
  — вариант фамилии.

Примечания